Duje steht für: 

 Sveti Duje (3./4. Jh.), Bischof und Heiliger, siehe Domnius von Split
 Duje (Barciany), polnischer Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1938: Doyen, 1938–1945 Dugen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Duje (Lied), Lied von Enis Mullaj und Eriona Rushiti